Дхамрай:
 Дхамрай — город в центральной части Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Дхамрай — подокруг в центральной части Бангладеш в составе округа Дакка.